Ахма́ров — фамилия; имеет женскую форму Ахмарова. Известные носители:
 Ахмаров, Ибрагим Валиуллович (1912—1987) — советский педагог, астроном-любитель, один из первооткрывателей кометы Ахмарова—Юрлова—Хасселя.
 Ахмаров, Чингиз Габдурахманович (1912—1995) — советский узбекский художник-монументалист, Народный художник Узбекской ССР, лауреат Сталинской премии I степени.

См. также 
 Ахмарова, Наталья Галимзяновна (род. 1964) — российская балерина, солистка Пермского театра оперы и балета.